Benjamin Pierce kan syfta på:

* Benjamin Pierce (1757–1839), amerikansk politiker
 Benjamin C. Pierce (född 1963), amerikansk datavetare
 Benjamin Kendrick Pierce (1790–1850), amerikansk militär

Se även 
 Benjamin Peirce